Pojem Dor může označovat:

 Tel Dor – starověká archeologická lokalita v Izraeli
 Dor (Chof ha-Karmel) – vesnice typu mošav v Izraeli poblíž Tel Dor
 Ejn Dor – vesnice typu kibuc v Izraeli
 Dor ješorim – organizace poskytující genetický screening Židům pro prevenci dědičných poruch
 Dor (film) – indický film z roku 2006

 Dór – příslušník řeckého kmene Dórů
 Dóros – postava z řecké mytologie – zakladatel kmene Dórů

příjmení osob
 Georges Dor (1931–2001) – kanadský frankofonní umělec
 Karin Dorová (Karin Dor, 1938–2017) – německá herečka
 Milo Dor (1923–2005) – Srbsko-rakouský spisovatel

podobné
 Dör – vesnice v Maďarsku